Batlogg ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas R. Batlogg (* 1962), Jesuit, österreichischer römisch-katholischer Theologe, Chefredakteur von Stimmen der Zeit
 Bertram Batlogg (* 1950), Physiker
 Helmut Batlogg (* 1940), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Johann Josef Batlogg (1751–1800), österreichischer Landammann und Schützenhauptmann